Moluccas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Moluckerna (provins), 
 Moluccas (öar i Indonesien), Maluku Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar